Un nouveau monde, titre québécois de la chanson A Whole New World (1992).
 Un nouveau monde, titre du  de la  de la série télévisée Angel (2002).
 Un nouveau monde, titre du premier épisode de la  de la série télévisée Torchwood (2011).

Voir aussi